Эсме Стюарт:
 Стюарт, Эсме, 1-й герцог Леннокс (1542—1583) — шотландский государственный деятель, первый фаворит короля Шотландии Якова VI Стюарта.
 Стюарт, Эсме, 2-й герцог Ричмонд (1649—1660) — 2-й герцог Ричмонд и 5-й герцог Леннокс, 5-й граф Леннокс, 3-й граф Марч.
 Стюарт, Эсме, 3-й герцог Леннокс (1579—1624) — шотландский аристократ, лорд-лейтенант Хантингдоншира.